Horvátország
Vrsno, falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében

 Szlovénia
Vrsno, falu Kobarid községben, Goriška régióban